Matthew Williams (honkballer), Australisch honkballer
Matthew Williams (voetballer), Welsh voetballer
 Matthew Williams (ruiter) (*1985), Australisch springruiter